Allatoona Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allatoona Creek (Allatoona Lake), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Little Allatoona Creek, Fluss im Bundesstaat Georgia